Ханкишиев Бейбалá Аслáнович (azeXankişiyev Bəybala Aslan oğlu; 10 октября 1939, деревня Галагайын, Сабирабадский район, Азербайджан — 21 марта 2015, Баку, Азербайджан) — доктор философии по экономическим наукам, профессор Азербайджанского Государственного Экономического Университета в области финансов, заслуженный экономист Азербайджанской Республики.

Научная деятельность 
В 1956 году после окончании средней школы Ханкишиев Бейбала поступил в Финансово-Кредитный Техникум (факультет «государственный бюджет»). После окончания техникума, по распределению начал работать главным бухгалтером Сабирабадского отделения страховой инспекции Азербайджанского Государственного Страхового Управления. Затем перевелся в инспекцию Госстраха Кировского района города Баку.

В 1960 году поступил в Бакинский государственный университет (факультет «экономика»). После окончания университета, поступил на аспирантуру Азербайджанского Института Народного Хозяйства (заочное отделение). Аспирантуру окончил в 1974 году и защитил диссертацию, после чего получил звание кандидата экономических наук под руководством профессора, доктора экономических наук Московского Финансового института. В 1976 году получил звание доцента. В 1991 году получил титул профессора (в истории Азербайджана первый человек, который получил звание профессора в области финансов). 1996—2003 годы член Палаты Аудиторов Комиссии Стандартизации Азербайджанской Республики.

С 1999 года начал работать руководителем органа страхового надзора — начальником Главного Управления Министерства Финансов Азербайджана по страховому надзору. 1999—2010 года член редакционной коллегии журнала «Финансы и бухгалтерский учёт». 1999—2010 года член редакционной коллегии журнала «Аудит». Участвовал в международных конференциях и семинарах, проходящих в Турции, России, Франции, Японии и других странах.

Автор двух учебников, 12 учебных пособий, 12 методических пособий и более ста научных статей. Обучил четырёх аспирантов, был оппонентом диссертационных работ.

Примечания

Ссылки 
 Бейбала Ханкишиев — пресс-портрет
 Бейбала Ханкишиев — биографическая справка
 kitab «Ömrümün izləri»
 Dərs vəsaiti «Sığorta fəaliyyətinin əsasları»

Философы Азербайджана
Кандидаты экономических наук